Mak može označavati:
 Mak, biljni rod iz porodice Papaveraceae
 Mali koncil (MAK), vjerski list za djecu.